Рануччо:

 Рануччо I Фарнезе (1569—1622) — четвёртый герцог Пармы и Пьяченцы.
 Рануччо II Фарнезе (1630—1694) — шестой герцог Пармы и Пьяченцы.